Идиот (спектакль БДТ)
 Идиот (спектакль Театра имени Е. Б. Вахтангова)